Il doppio maschile  del torneo di tennis Wellington Classic 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luiz Mattar e Nicolás Pereira che hanno battuto in finale John Letts e Jaime Oncins 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Kelly Evernden /  Kaes Van't Hof (quarti di finale)

 Luiz Mattar /  Nicolás Pereira (campioni)
 Brian Garrow /  Bryan Shelton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wellington Classic 1991
ATP Tour 1991